A Han folyó jelentheti a következőket:

 Han folyó, Dél-Korea
 Han folyó, Kína, Senhszi és Hupej tartományok
 Han folyó, Kína, Kuangtung tartomány
 Hàn folyó, Vietnam